Rupprath ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Rupprath (* 1945), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Thomas Rupprath (* 1977), deutscher Schwimmer